Forkortelsen DBI kan hentyde til flere forskellige artikler:
 dBi – decibel isotropisk, en måleenhed for antenneforstærkning
 Dansk Bibel-Institut – en teologisk uddannelsesinstitution i København
 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut – et videncenter for sikring og brandsikkerhed